Епишевское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Рославльского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Епишево-2.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года с включением к 1 января 2019 года всех входивших в его состав населённых пунктов в Пригорьевское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 62 км²
 Расположение:  южная часть Рославльского района
 Граничит:
 на севере — с Пригорьевским сельским поселением
 на востоке — с  Брянской областью
 на юге — с Ершичским районом
 на западе — с  Жарынским сельским поселением
 Крупные реки: Вороница, Чёрный Пет.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входили следующие населённые пункты:
 Епишево-2, деревня
 Епишево-1, деревня
 Забольшачье, деревня
 Заречье, деревня
 Костюшково, деревня
 Новый Крупец, деревня
 Раковка, деревня
 Слепцово, деревня
 Старые Фоминичи, деревня
 Старый Крупец, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины .

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Рославльского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году